Adalberón o Adalbero puede referirse a:
Adalberón de Wurzburgo, San Adalberón.
Adalberón de Reims, obispo de Reims.
Adalberón de Laon, obispo de Laon.
Adalberón de Metz (cuatro obispos de Metz con ese nombre).
Adalberón de Verdún (tres obispos de Verdún con ese nombre, el primero de ellos -que también es el segundo de Metz-, fundador de muchos monasterios, es beato de la iglesia católica -Beato Adalberón-; el tercero de ellos también llamado Adalberón de Chiny).
Adalberón de Tréveris, obispo de Tréveris.
Adalberón de Estiria, Margrave de Estiria de 1064 a 1082 (muerto en 1086 o 1087).
Adalberón de Eppenstein, duque de Carintia.
Adalberón de Ebersberg (dos nobles de ese título, condes -graf- de Ebersberg).
Adalberón de Sajonia, conde palatino de Sajonia.

No conviene confundir con Adalberto